Walla Walla (Washington)
Rio Walla Walla
Condado de Walla Walla
Walla Walla East
Fort Walla Walla

Desambiguações de topônimos